Sabine Lisicki var den forsvarende mester, men tabte i anden runde til Urszula Radwańska.
Den amerikanske kvalifikationsspiller Melanie Oudin, ranked 208 i verden, vandt titlen ved at besejre Jelena Janković, 6–4, 6–2 i  finalen.

Seedning

 Francesca Schiavone (Anden runde)
 Sabine Lisicki (Anden runde)
 Daniela Hantuchová (Anden runde)
 Roberta Vinci (Kvartfinalen)
 Jelena Janković (Finalen)
 Mona Barthel (Anden runde)
 Christina McHale (Anden runde)
 Ekaterina Makarova (Semifinalen)

<ol start="9">
  Marina Erakovic ''(Tredje runde)
  Sorana Cîrstea ''(Første runde)
  Iveta Benešová ''(Første runde)
  Tamira Paszek ''(Første runde)
  Hsieh Su-wei ''(Kvartfinale)
  Tímea Babos ''(Anden runde)
  Elena Baltacha ''(Anden runde)
  Eleni Daniilidou (Første runde)
</ol>

Finale

Top Half
Første sektion

Anden sektion

| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= L Robson
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= G Min
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= A Morita
| RD1-score07-1=0r
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= M Erakovic
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=13
| RD1-team09= S-w Hsieh
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= V Dushevina
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=65
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11=
| RD1-team11= A Panova
| RD1-score11-1=62
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12=
| RD1-team12= S Dubois
| RD1-score12-1=77
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=5

| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Czink
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Tatishvili
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=3

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= E Makarova
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=LL
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= L Robson
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=9
| RD2-team04= M Erakovic
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=13
| RD2-team05= S-w Hsieh
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= A Panova
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= M Czink
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= D Hantuchová
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=8
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=9
| RD3-team02= M Erakovic
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=13
| RD3-team03= S-w Hsieh
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= M Czink
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=8
| RD4-team01=| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=13
| RD4-team02= S-w Hsieh
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=3
}}

Fjerde sektion

Kvalifikation
Seedning
Zheng og Dushevina ville havde kunne deltage i hovedturneringen, men de blev registeret for sent.

  Zheng Jie (Kvalificeret)
  Vera Dushevina (Kvalificeret)
  Sesil Karatantcheva (Kvalifikationsfinale, Lucky Loser)
  Alla Kudryavtseva (Kvalifikationsfinale, Lucky Loser)
  Kurumi Nara (Kvalifikationsfinalen)
  Alison Riske (Kvalificeret)
  Michelle Larcher de Brito (Kvalificeret)
  Bibiane Schoofs ''(Første runde)

<ol start="9">
 Chan Yung-jan ''(Kvalifikationsfinalen)
 '''Noppawan Lertcheewakarn (Kvalificeret)
 Zhang Shuai ''(Kvalifikationsfinalen)
 Sandra Zaniewska ''(Kvalifikationsfinalen)
 Victoria Larrière ''(Første runde)
 Grace Min (Kvalificeret)
<li> Naomi Broady (Kvalifikationsfinalen)
<li> Gail Brodsky (Kvalifikationsfinalen)
</ol>

Kvalificerede

  Zheng Jie
  Vera Dushevina
 
  Abigail Spears

<li>  Grace Min
<li>  Alison Riske
<li>  Michelle Larcher de Brito
<li>  Melanie Oudin

Lucky Loser

  Sesil Karatantcheva
 ''' Alla Kudryavtseva

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

Femte kvalifikation

Sjette kvalifikation

Syvende kvalifikation

Ottende kvalifikation

References
 Main Draw 
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012